VB poate fi:

 Verbano-Cusio-Ossola, provincie în Italia, codul ISO 3166-2:IT
 Vlaams Belang, partid politic flamand în Belgia
 Visual Basic, limbaj de programare

Legături externe 
  „VB” la acronymfinder.com